(1842) Hynek – planetoida
 Hynek – imię męskie
 Hynek – nazwisko
Osoby o nazwisku Hynek:
 Emilia Hynek (1930–2019) – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Franciszek Hynek (1897–1958) – podpułkownik i pilot balonowy Wojska Polskiego
 Jan Hynek (1899–1973) – hutnik, działacz komunistyczny
 Josef Allen Hynek (1910–1986) – amerykański profesor astronomii, ufolog
 Kristián Hynek (ur. 1980) – czeski kolarz górski